Союз детей Кореи (Детский союз Кореи , Сонендан) — пионерская организация в КНДР.

Организация основана 6 июня 1946 г. Объединяет всех школьников в возрасте от 7 до 13 лет. 

При вступлении в Союз ребёнок произносит следующую клятву:

Я, вступая в славный Союз детей Кореи, основанный Великим Вождём Генералиссимусом , и озаряемый Любимым и уважаемым Полководцем , перед всем Союзом детей клянусь всей душой всегда и везде думать и действовать в соответствии с учением Генералиссимуса  и Полководца , всегда жить так, чтобы стать надёжным резервистом лучезарного чучхейского революционного героического строительства коммунизма, продолжающегося из поколение в поколение.

Дети принимают активное участие в жизни страны под руководством Социалистического союза патриотической молодёжи. Они помогают взрослым, занятым в сельском хозяйстве, собирают металлолом и макулатуру и т.д. Участвуют в различных общенациональных кампаниях, например, в движении "Наша школа - наш пост", в рамках которой собираются средства на нужды армии. . Так, в например, по случаю юбилея ССПМ в 2018 г. школьники преподнесли в дар Корейской народной армии несколько самоходных артиллерийских установок. Средства, на которые изготовлено вооружение, они собрали, участвуя в "Движении за добрые дела" по сбору металлолома и другого вторсырья, разведению мелких домашних животных, оказанию помощи взрослым на селе и производстве".

Обычно дети КНДР регулярно посещают политико-идеологические собрания, посвященные изучению идеологий чучхе и сонгун, биографий Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, критике и самокритике. 

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Детского союза Кореи 6 июня 2017 г. заявил:"Детский союз Кореи - это детская революционная организация чучхейской ориентации, созданная и заботливо выпестованная великим вождём Генералиссимусом Ким Ир Сеном и великим руководителем Генералиссимусом Ким Чен Иром, это массовая политическая организация корейских детей, которые растут надёжными продолжателями революции, сменой партии и Союза молодёжи" .Члены организации носят значки с изображением флага КНДР, на фоне которого – маленькая пятиконечная звезда с тремя языками пламени, символизирующими единство трех поколений

В филателии 
Союзу детей Кореи были посвящены следующие почтовые выпуски КНДР:
 7 июня 1956 — к 10-летию организации выпущена почтовая марка с изображением горниста и барабанщицы организации;
 1 июня 1961 — к 15-летию организации выпущены три почтовые марки с пионерским значком и пионерскими занятиями (плавание, «7-летний план для мальчиков и девочек», турпоход по местам, связанным с революцией);
 6 июня 1966 — к 20-летию организации выпущена почтовая марка с пионерским значком, пионерами и текстом: «Знания», «Идейность», «Физическая закаленность» ();
 6 июня 1971 — к 25-летию организации  выпущена почтовая марка с изображением эмблемы организации;
 1 июня 1974 — к 28-летию организации  выпущен почтовый блок с изображением Ким Ир Сена и пионеров и текстом «Уважаемый лидер товарищ Ким Ир Сен среди молодёжи» (), а также цитатой Ким Ир Сена:

Вы — бутоны нашей Родины и ее будущая опора. Когда вы веселы, радостно и нам; когда вам хорошо, — и мы испытываем подъем сил. Какие бы ни были трудности, не падайте духом, не отчаивайтесь, всегда верьте в победу. Растите счастливыми, овладевайте знаниями, становитесь полезными работниками своей Родины.

Примечания 

Пионерские организации
Детские организации
Организации КНДР